Hatu-Builico (Hatu Builico, Hato Builico, Hato-Builico, Hatobuilico, Hatubulica) steht für:

 Hatu-Builico ein Ort in der osttimoresischen Gemeinde Ainaro
 Hatu-Builico (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in der osttimoresischen Gemeinde Ainaro
 Hatu-Builico (Aldeia), eine Aldeia im Suco Nuno-Mogue in der osttimoresischen Gemeinde Ainaro

Siehe auch:
 Builico